Haussler ist der Familienname folgender Personen:

 David Haussler (* 1953), US-amerikanischer Bioinformatiker
 Heinrich Haussler (* 1984), deutsch-australischer Radsportler